Сан Хосе ел Порвенир има више значења:

 Сан Хосе ел Порвенир (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Порвенир (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Порвенир (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ел Порвенир (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику